Peasley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1775-1837), fabricant américain de boutons
 (né en 1951), sprinteuse olympique australienne
 (né vers 1935), joueur américain de football américain
 (1886-1948), joueur américain de baseball
 (1866-1948), capitaine américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme